Emil Berggren henviser til:

 Emil Berggren (politiker) (1855–1913) – svensk landbrugsingeniør og politiker
 Emil Berggren (håndboldspiller) (født 1986) – svensk håndboldspiller
 Emil Berggreen (født 1993) – dansk fodboldspiller